VoWLAN (Voice over WLAN, także VoWiFi, VoFi) – rozwiązanie pozwalające na przeprowadzanie rozmów audio poprzez sieci bezprzewodowe WLAN (standard 802.11). VoWLAN oznacza również VoIP over WLAN. 

Poważnym problemem VoWLAN jest zapewnienie maksymalnie krótkiego czasu przełączania (mniej niż 50 milisekund) pomiędzy stacjami bazowymi, tak aby rozmówca nie zauważył (nie usłyszał) opóźnienia (roaming).

Sieci bezprzewodowe
Telefonia